Asus ROG Phone — смартфон игровой серии Republic of Gamers (ROG), принадлежащей компании Asus. ROG Phone был анонсирован на выставке Computex 2018. Согласно рейтингу AnTuTu, опубликованному в сентябре 2018 года, Asus ROG Phone стал самым быстрым смартфоном на Android.

Технические характеристики 
 Материалы корпуса: алюминий, переднее стекло Gorilla Glass 6, заднее стекло Gorilla Glass 5
 Операционная система: Android 8.1 Oreo
 Экран: диагональ 6", AMOLED, 2160х1080 точек, 18:9, ppi 402
 Процессор: Qualcomm Snapdragon 845
 Графика: Adreno 630
 Оперативная память: 8 ГБ
 Память для хранения данных: 128/512 ГБ
 Основная камера: два модуля 12 + 8 МП, HDR, панорама, автофокус, вспышка, запись видео 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps
 Фронтальная камера: 8 Мп, f/2.0, видео 1080p@30fps
 SIM: 2 Nano-SIM
 Сети: GSM, CDMA, HSPA, LTE
 Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad dual-band, Bluetooth 5.0, NFC, радио
 Навигация: GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, Quasi-Zenith Satellite System
 Дополнительно: сканер отпечатка пальца (разблокировка за 0,3 с), акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас
 Батарея: 4000 мАч (быстрая зарядка Quick Charge 4+)
 Габариты: 158.8 x 76,2×8.3 мм
 Вес: 200 г
 Цвета: черный

Аксессуары 
Компания Asus выпустила несколько аксессуаров специально для ROG Phone:

 Док-станция WiGig
 Экранный модуль TwinView
 Контроллер Gamevice (подарок при предзаказе)
 Съёмный блок охлаждения AeroActive (входит в комплект поставки)
 Док-станция Mobile Desktop Dock
 Док-станция ASUS Professional Dock

Продажи 
Анонс Asus ROG Phone состоялся 4 июня 2018 года на выставке Computex 2018 в рамках игровой линейки Republic of Gamers. Помимо смартфона были представлены специальные аксессуары для него.

19 октября 2018 года стартовал предзаказ в России. В подарок каждому покупателю компания предложила контроллер Gamevice. Стоимость Asus ROG Phone на тот момент составляла 69 990 рублей. К началу января 2019 года цена на ROG Phone снизилась до 60 000 рублей, а на ноябрь 2019 года цена составляла 48 800 рублей.

По версии Android Authority Asus ROG Phone стал лучшим игровым смартфоном 2018 года.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Смартфоны на Android
Смартфоны ASUS